Mr. Hankey, traducido en Latinoamérica y España "Sr. Mojón, es un personaje ficticio de la serie de televisión South Park. 

Cuando niño, uno de los creadores de la serie dibujó una figura llamada Mr. Hankey (Sr. Mojón) que más adelante se convertiría en el símbolo de las festividades en South Park.
Se trata de un excremento humano andante, de aproximadamente 0.25 COURIC según “The European Fecal Standards and Measurements Board” (Estándares y Medidas Fecales de Europa) que vive en las alcantarillas por la humedad y solamente sale de ellas en Navidad, ya que en caso contrario podría secarse y morir. Está casado y tiene 3 hijos, Cornwallis, Simón y Ámbar. Simón es poco listo, por tener -literalmente- un cacahuete incrustado en su cabeza. La relación con su esposa Otoño es de peleas, ya que ella siempre está borracha (por su ingesta constante de martini, bebida de la cual siempre tiene una copa en la mano) y por sus permanentes reclamos por su insatisfacción sexual de parte del Sr. Mojón. Las peleas solo las mantienen en el interior de la casa mientras que fuera de ella todo es alegría. Es muy amigo de Kyle, sobre todo desde que le consoló por no tener regalos en Navidad por ser judío.

Sus actos heroicos en la serie han sido, entre otros, salvar South Park de unos ejecutivos cineastas (temporada 2) y rescatar el espíritu navideño en el año 2000 (temporada 4). Fue introducido en el episodio El Sr. Mojón, el espíritu de la Navidad.

El Sr. Mojón dejó de aparecer en la sexta temporada aunque es mencionado en la octava temporada y reaparece en la decimocuarta.

Personajes de South Park

en:List of recurring South Park characters#Mr. Hankey

pl:Lista postaci epizodycznych South Park#Mr. Hankey